Das Wort Rittersturz bezeichnet:

 einen Aussichtspunkt im Stadtwald von Koblenz, siehe Rittersturz (Aussichtspunkt)
 eine Konferenz 1948, auf dem Weg zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, siehe Rittersturz-Konferenz